Салин, Виктор:
 Салин, Виктор Александрович (1938—2016) — советский и российский дирижер.
 Салин, Виктор Николаевич (род. 1945) — советский и российский учёный. 
 Салин, Виктор Яковлевич (1924—1991) — Герой Социалистического Труда, слесарь-сборщик.